Popov může být:

místopisné jméno
 Popov (Jáchymov), dříve Pfaffengrün – obec zaniklá po druhé světové válce
 Popov (Štítná nad Vláří-Popov) – část obce Štítná nad Vláří-Popov v okrese Zlín
 Popov (Kostelec) – část obce Kostelec v okrese Tachov

příjmení
 Alek Popov (* 1966) – bulharský spisovatel a publicista
 Andrej Alexandrovič Popov (1821–1898) – ruský admirál
 Alexandr Popov (* 1971) – ruský plavec
 Alexandr Stěpanovič Popov (1859–1906) – ruský fyzik a vynálezce
 Dimitar Popov (1927–2015) – bulharský právník a politik
 Dmitrij Ivanovič Popov (1892–1922) – ruský anarchista
 Dušan Popov (1912–1981) – srbský agent
 Fedot Alexejevič Popov – objevitel Kamčatky
 Ivelin Popov (* 1987) – bulharský fotbalový záložník
 Leonid Popov (* 1945) – sovětský letec a kosmonaut
 Markian Popov (1902–1969) – sovětský armádní generál, Hrdina Sovětského svazu 
 Miroslav Popov (* 1995) – motocyklový závodník
 Oleg Popov (1930–2016) – sovětský a ruský cirkusový klaun
 Sergej Popov (1930–1995) – sovětský maratonský běžec
 Vladimir Popov – více osob téhož jména a příjmení

jiný význam
 Dr. Popov – český výrobce bylinných čajů a přírodní kosmetiky

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení